Molekulska formula -{CHNO}- se može odnositi na:

 Fulminska kiselina
 Izocijanska kiselina